Mieczysław Wroński – polski chemik
 Mieczysław Wroński – polski artysta fotograf